Niemcy:
 Dernbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Dernbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße
 Dernbach (Westerwald) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Dernbach – rzeka, dopływ Eisbach
 Dernbach – rzeka, dopływ Elbbach

Osoby:
 Balthasar von Dernbach – niemiecki duchowny